Oratorio di San Benedetto ad Albairate
 Oratorio di San Benedetto nell'abbazia di San Pietro al Monte a Civate
 Oratorio di San Benedetto a Perugia
 Oratorio di San Benedetto a Terranuova Bracciolini